Chaos & Colour (с англ. — «Хаос и цвет») — 25-й студийный альбом британской рок-группы Uriah Heep, выпущенный 27 января 2023 года на лейбле Silver Lining Music.

Первый сингл «Save Me Tonight» вышел 8 ноября 2022 года. Второй сингл «Hurricane» увидел свет 25 января 2023 года — за два дня до релиза альбома.

Список композиций

Участники записи

Uriah Heep 
 Берни Шо — вокал
 Мик Бокс — гитара, бэк-вокал
 Дэйви Риммер — бас-гитара, бэк-вокал
 Фил Лансон — клавишные, бэк-вокал
 Расселл Гилбрук — ударные, перкуссия

Производство 
 Джей Растон — продюсер, микширование
 Питер Риткерк — звукоинженер
 Джон Дугласс — дополнительный звукоинженер
 Пол Логус — мастеринг
 Ричард Стоу — фотографии

Чарты

Примечания 

Альбомы Uriah Heep
Хард-рок-альбомы